Landen
Congo-Kinshasa; kortweg Congo of officieel de Democratische Republiek Congo (DRC), voorheen Zaïre en Congo-Leopoldville, een staat in Afrika
Kongo-Vrijstaat (1885-1908); de voorloper van Belgisch-Kongo
Belgisch-Congo (1908-1960); een voormalige Belgische kolonie
Congo-Brazzaville; kortweg Congo of officieel de Republiek Congo, een staat in Afrika
Frans-Congo (1891-1906); een voormalige Franse kolonie
Midden-Congo (1906-1960); een voormalige Franse kolonie
Koninkrijk Kongo (1400-1888); pre-koloniaal koninkrijk in het midden van Afrika (Congo-Kinshasa en Angola)
Cabinda (provincie), Angolese exclave 
Cabinda (provincie), Portugees-Congo (1885-1975); een voormalig Portugees protectoraat

Geografie
Kongo (rivier); een rivier in Afrika, waarvan de meeste van onderstaande betekenissen zijn afgeleid
Kongobekken
Congolese regenwouden
Congo (Paraíba); een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Paraíba
Volk en taal
Kongo (taal); een Afrikaanse taal
Kongo (volk); een Afrikaans volk

Overig
Congo (film); een film uit 1995
Kongo (televisieserie); een Vlaamse televisieserie uit 1997
Congo (studievereniging), studievereniging van biologen uit Amsterdam
Kongo (slagschip); een slagschip van de Japanse Keizerlijke Marine 
Congo: een geschiedenis; een historisch werk van David Van Reybrouck
Congo (Genesis)

Zie ook
Nigerblok, Congocraton is een andere naam voor het Nigerblok, een historische continent
M'banza-Kongo; een stad in noordwest Angola